Reys ist der Familienname folgender Personen:

 Adriano Reys (Adriano Antônio de Almeida; 1934–2011), brasilianischer Schauspieler
 Jakub Reys (Jakub Polak, Jacques le Polonais; um 1545 – um 1605), polnischer Lautenist und Komponist
 Rita Reys (Maria Everdina Reijs; 1924–2013), niederländische Jazz-Sängerin

Siehe auch:
 Reyes
 Reis (Begriffsklärung)